BIFF steht für:
 Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, militante islamistische Gruppierung auf Mindanao, Philippinen
 Binary Interchange File Format, von Microsoft Excel eingesetztes Dateiformat
 Berlin Independent Film Festival, ein deutsches Filmfestival
Braunschweig International Film Festival
 Busan International Film Festival in Südkorea
 Boston International Film Festival in den USA

Biff steht für:
 Bristol F.2 „Biff“, britisches Doppeldecker-Jagdflugzeug

Biff ist der Vor- oder Spitzname folgender Personen:
 Biff Elliot (1923–2012), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Biff Jones (1895–1980), US-amerikanischer Footballspieler, Mitglied in der College Football Hall of Fame

biff steht für:
 biff (Unix), Unixprogramm zum E-Mail-Alert

Siehe auch:
 Biff Brewster
 Die Bibel nach Biff
 Biffen
 BIFFF

Abkürzung